Thái Nguyên steht für:

 Thái Nguyên (Provinz), Provinz in Vietnam
 Thái Nguyên (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz